Битва при Престоне:

 Битва при Престоне (1648)
 Битва при Престоне (1715)